Botfalu (Románia)
Botfalu (Szlovákia)
Botfalva (Ukrajna)